Tubulodon (Тубулодон — „цјевасти зуб”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Epoicotheriidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Понашање и палеоекологија 
Врста Tubulodon taylori је настањивала плавне равнице и копнене екосистеме Сјеверне Америке.

Систематика

Историја класификације 
Род Tubulodon је раније био уврштен као представник реда Tubulidentata, но у каснијим истраживањима је пак уврштен као представник изумрлог реда Palaeanodonta.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Tubulodon.

Временска распрострањенст рода Tubulodon унутар породице Epoicotheriidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epoicotheriidae

Референце 

Palaeanodonta
Изумрли сисари Северне Америке